Sammarchesi – abitanti di San Marco dei Cavoti
Sammarchesi – abitanti di San Marco in Lamis
Sammarchesi – abitanti di San Marco la Catola